Зуан Франческо Вениер () (†1518 г.) е херцог на гръцкия остров Китира, подвластен на Венецианската република.

Той произхожда от патрицианската венецианска фамилия Вениер. Син е на Мойзе Вениер (ок. 1412 – 1476) и Катерина Витури.

През 1479 г. Зуан Франческо Вениер се жени за Фиоренца Сомарипа, дъщеря на херцога на остров Парос († 1518).

Семейство 
От съпругата си Зуан Франческо Вениер има три деца:
 Николо Вениер, херцог на Парос от 1518 до 1530 г.
 Мойзе Вениер, женен за Елена Дона и баща на дожа на Венеция Себастиано Вениер.
 Цецилия Вениер, херцогиня на Парос от 1531 до 1537 г.

Бележки 

Вениер
Китира
Италианска аристокрация
Италианци
Мъже